Молодогвардейское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Молодогвардейское — село в районе имени Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
Молодогвардейское — посёлок в Светлогорском районе Калининградской области.

См. также 

 Молодая Гвардия
 Молодгвардейск
 Молодогвардейский

Объекты, названные в честь «Молодой гвардии»